Apollogic – polsko-niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 2007 roku, świadczące usługi z zakresu doradztwa IT i wdrażania oprogramowania biznesowego. W 2017 roku firma zatrudnia ponad 100 pracowników i posiada dwa oddziały: w Poznaniu i Hamburgu.

Historia 
Firma Apollogic została założona w 2007 roku przez konsultantów IT z Polski i Niemiec – Łukasza Radomskiego i Sirko Pelzla. Przedsiębiorstwo początkowo rozwijało swoją działalność w dziedzinach ERP i CRM, aplikacji oraz analityki biznesowej. Obecnie firma świadczy usługi w obszarach ERP, CRM, SRM, Business Intelligence, Big Data, a także tworzenia i wdrażania autorskich aplikacji biznesowych.

Oferta 
Firma Apollogic realizuje projekty IT dla najważniejszych międzynarodowych i polskich firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, telekomunikacji, e-commerce, energetyki i przemysłu oraz FMCG.

Usługi 
Apollogic specjalizuje się w systemach i aplikacjach SAP takich jak SAP ERP, CRM, SRM, BI, a także rozwiązaniach SAP w chmurze. W zakresie usług SAP firma Apollogic oferuje audyty IT, migrację systemów, wdrażanie oprogramowania, konfigurację, integrację z aktualną infrastrukturą IT, rozszerzanie, administrację oraz utrzymanie rozwiązań.

Firma świadczy również usługi outsourcingu zespołów projektowych oraz specjalistów z wybranych dziedzin IT.

Produkty 
Firma Apollogic oferuje autorskie rozwiązania IT, takie jak:
 Aplikacja JPK Apollogic – rozwiązanie do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego
 Aplikacja 360 Customer View – aplikacja przeznaczona dla działów sprzedażowych i finansowych, która udostępnia kluczowe dane o Klientach z poziomu jednego widoku,
 Apsello – rozwiązanie przeznaczone dla działów sprzedaży do zarządzania partnerami biznesowymi i klientami.

Nagrody 
Firma Apollogic jest laureatem nagród z obszaru biznesu i technologii:
 W 2015 i 2016 roku przedsiębiorstwo zdobyło nagrodę główną w konkursie HCP Startup Challenge, który zakładał przygotowanie autorskiej aplikacji biznesowej opartej o technologię SAP Cloud Platform
 W 2015 i 2016 roku firma Apollogic została wyróżniona w konkursie Gazele Biznesu organizowanym przez Puls Biznesu, który obejmuje najbardziej dynamicznie rozwijające się małe i średnie firmy
 W 2016 roku przedsiębiorstwo zostało laureatem Diamentów Forbesa
 W 2014 roku firma Apollogic otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne